

Geografia 
 Bellini – frazione di Cairo Montenotte in provincia di Savona
 Vellezzo Bellini – comune della provincia di Pavia

Musei 

 Museo Bellini (anche Galleria Luigi Bellini) – museo privato di Firenze
 Museo civico Goffredo Bellini – museo di Asola

Musica 
 Bellini – gruppo musicale eurodance
 Bellini – supergruppo formato da componenti degli Uzeda, dei Girls Against Boys e dei Soulside

Persone 

 Adriano Bellini (1942–) – attore italiano, noto come Kirk Morris
 Dirce Bellini (1901-1984) – attrice italiana
 Giuseppa Tornielli Bellini (1776-1837) – nobildonna italiana
 Giuseppe Briganti Bellini (1826-1898) – politico italiano
 Pier Luigi Bellini delle Stelle (1920-1984) – partigiano, avvocato e antifascista italiano
 Vincenzo Bellini (1801-1835) - compositore italiano

Teatri 
 Teatro Bellini – ex teatro di Acireale in provincia di Catania
 Teatro Bellini – teatro di Adrano in provincia di Catania
 Teatro Massimo Vincenzo Bellini – teatro dell'opera di Catania
 Teatro Bellini – teatro di Napoli
 Teatro Bellini – teatro di Palermo

Altro 
 18509 Bellini – asteroide
 Bellini – cognome italiano
 Bellini – cocktail
 Bellini – band musicale tedesca 
 Bellini – band musicale italo-americana
 Corale Vincenzo Bellini
 Conservatorio Vincenzo Bellini 
 Giovanni Bellini – traghetto
 Real Circolo Bellini – associazione culturale catanese di cui furono soci onorari artisti e scienziati di grande rilievo
 Villaggio dello sport Nino Bellini